

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Meip“ beginnt.

Meip 



Meipa 
 Meipariani, Elene (* 1998), georgische Geigerin
 Meipariani, Russudan (* 1975), georgische Komponistin